VLI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Bauerfield, Port Vila, Vanuatu
 VLI – codice ISO 3166-2:BE della Provincia del Limburgo (Belgio)